L'Italiano é um álbum de estúdio lançado pelo cantor e compositor italiano Dick Danello. O álbum foi gravado em Milão e finalizado em São Paulo.

Ficha Técnica
Guitarra elétrica : Roberto de Pollio
Contrabaixo: Marco Nanni
Bateria e percussão: Andi Surdi
Piano: Mark Harris
Cordas: Aldo Lupamaro
Teclados: Maurizio Paoluzzi
Suporte vocal: Casale, Aida, De Goddard, Pino Ferri, Caselli, Pozzi
Arranjos: Franco Monaldi, Dick Danello
Masterização: Stone Castle Studio (Itália), Mosh (São Paulo)
Assistente de estúdio: Mario La Valle
Supervisor de produção: Tony Campello
Produção: Dick Danello
Programação: Aldo Banfi

Música da Itália
Álbuns de músicos da Itália